Plaats in Indonesië
 Koripan (Matesih), een plaats in het bestuurlijke gebied Karanganyar in de provincie Midden-Java
 Koripan (Susukan), een plaats in het bestuurlijke gebied Semarang in de provincie Midden-Java
 Koripan (Bungkal), een plaats in het bestuurlijke gebied Ponorogo in de provincie Oost-Java